Příjmení Chytka nosí více významných osobností:

 Bohumil Chytka (1916–???) – český neurolog
 Radim Chytka (* 1959) – český politik a stavební inženýr
 Zuzana Chytková (* 1980) – česká odbornice na marketing